Caramelle bezeichnet 
 Caramelle (Sängerin), Künstlername der deutschen Sängerin Aileen Dankyi-Sampong
 Caramelle (Pasta), gefüllte Teigwaren

Caramelle ist der Familienname von:
 Ernst Caramelle (* 1952), österreichischer Künstler
 Franz Caramelle (* 1944), österreichischer Kunsthistoriker